Sauca bezeichnet

 Sauca (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui (Rumänien)
 Sauca (Ocnița), Gemeinde im Rajon Ocnița (Republik Moldau)
 Săuca, Gemeinde im Kreis Satu Mare (Rumänien)

Sauca ist der Familienname von

 Ioan Sauca (* 1956), rumänischer orthodoxer Theologe  
 Lucia Sauca (1963–2013), rumänische Ruderin
 Valentina Sauca (* 1968), rumänische Schauspielerin

Siehe auch:
 Sauka